Письменность и — письменность, используемая для записи нескольких родственных языков, традиционно считающихся в
Китайской Народной Республике диалектами языка и, на котором говорит одноимённый народ. Однако согласно современным классификациям языков принято считать, что единый язык и отсутствует, а то, что в Китае традиционно считают языком и, на самом деле является более чем десятком различных, хотя и родственных, языков. Среди языков и выделятся 4 крупнейших по числу говорящих языка (в Китае их считают диалектами) — носу (северный), насу (восточный), нису (южный) и сани (юго-восточный).

Для записи языков и в разное время использовались следующие системы письма:
 Традиционное письмо и в нескольких вариантах — со средних веков до второй половины XX века. Эпизодически используется и в настоящее время
 Миссионерские алфавиты на различных графических системах. Использовались в первой половине XX века. Широкого распространения не получили.
 Латиница, разработанная китайскими лингвистами. Использовалась в нескольких вариациях в 1951—1960 годах.
 Реформированное письмо и в нескольких вариантах — с 1980-х годов. В настоящее время является официальным письмом языков и.

Традиционное письмо и 

Вопрос о времени возникновения традиционного письма и является дискуссионным. Ряд исследователей относит его появление ко времени династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), другие считают, что оно появилось в период Тан (618—907), и даже в период Мин (1368—1644). Старейший известный памятник письма и относится к 1485 году, а памятники XVI века весьма многочисленны.

Традиционное письмо и изначально было пиктографическим, но со временем развилось в логографическое (логосиллабическое). Несомненно оно возникло под влиянием китайского письма, но не является его прямым развитием — был заимствован только принцип письма и ряд графем. Письмо и было распространено на большой территории — в современных провинциях Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу. Обусловленная расстояниями и рельефом изолированность общин и друг от друга привела к тому, что развилось множество региональных вариантов этого письма. Например в Сычуани было зафиксировано до 10 тысяч различных знаков письма и, хотя слогов в местном языке/диалекте носу намного меньше. В языке нису слово «нет» могло записываться 103 альтернативными формами.

К XX веку развилось несколько основных графических вариантов письма и: вариант носу в Сычуани и местами в Юньнани, вариант насу в Юньнани и Гуйчжоу, вариант нису в Юньнани (этим вариантом также пользовались носители языка/диалекта аже), вариант сани в Юньнани. Реформы XX века привели к практически полному прекращению использования традиционного письма и, которое возникло стихийно и никогда не стандартизировалось. Однако оно по прежнему используется в религиозной практике, а также является объектом научного интереса, в связи с чем в южном Китае его изучают студенты-историки, лингвисты и этнографы. В 1990-е годы предпринимались полуофициальные попытки ввести изучение традиционного письма и в школах, но эти начинания развития не получили.

Миссионерские алфавиты 

В конце XIX — начале XX века христианские миссионеры разработали 5 различных графических систем для записи языков и. Первым стала латиница, созданная в 1898 году французом Альфредом Льетаром (Alfred Lietard), не нашедшая, впрочем, применения в иских общинах. В 1917 году была разработана письменность для и северо-восточной части Юньнани — она базировалась на письме Полларда. На этом алфавите в 1920-40-е годы был издан ряд церковных текстов, включая Новый Завет. Известны ещё 3 миссионерских письменности, созданные на основе китайского и канаподобного письма.

Латинизация 
После провозглашения Китайской Народной Республики власти этой страны начали кампанию по разработке и реформированию письменностей национальных меньшинств. Уже в октябре 1950 года в Сичане (провинция Сычуань) была созвана иская конференция, на которой обсуждались вопросы письменности. Пожилые люди выступали за сохранение традиционного письма, в то время как молодёжь поддержала идею перехода на латинский алфавит. Вскоре специалистами был выбран опорный субдиалект для иского (носу) языка — им стал говор шэнчжа. В марте 1951 года латинский алфавит для носу был официально утверждён. Этот алфавит включал 25 букв стандартного латинского алфавита (за исключением Q q). Тона обозначались буквами p, r, t, x после соответствующего слога. Палатализация обозначалась буквой i после согласного.

Инициали:

Финали (точное фонетическое значение неизвестно): y, i, e, a, o, u, ii, ee, oo, ie, ia, iee, iu, iiu, iuo, iuu, eel, yul.

Тона:

На этом алфавите началось активное издание учебной литературы, он внедрялся в сферы образования и СМИ, велась разработка орфографии, кодификация новых терминов. В середине 1950-х годов советский лингвист Г. П. Сердюченко подверг критике существующий латинизированный алфавит носу за многочисленные ди- и триграфы и предложил свой вариант письменности («смешанный алфавит»), официально принятый носу в конце 1956 года. Алфавит Сердюченко выглядел так: Aa Bb Ƃƃ Cc ɕɕ Dd Ƌƌ Ee Əә Ff Gg Гг Hh Чч Ii Jj Kk Ll Mm Nn Иŋ Oo Ɵө Pp Qq Rr Жж Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz ʑʑ Зз. Буква w после слога обозначала его удвоение (law = lala), а стоящая одиночно — удвоение предыдущего слова (nөsu w = nөsu nөsu).

Инициали:

Финали:

Тона:

Однако уже в 1958 году власти КНР приняли решение, что все письменности народов страны должны базироваться на графической основе пиньиня, в связи с чем алфавит носу был вновь пересмотрен. Новый вариант алфавита был ближе к версии 1951 года, но имел и отличия. Он включал все 26 букв стандартного латинского письма.

Инициали:

Финали:

Тона:

Однако и этот алфавит функционировал всего 2 года — в 1960 году в связи с политикой «большого скачка» власти КНР запретили использование всех видов письменности и, а вместо неё ввели китайский язык во всех регламентируемых сферах. Позднее, когда письменность и вновь была разрешена, возврата к латинскому алфавиту не последовало. Как отмечалось выше, все разработки латиницы обслуживали язык/диалект носу. Для других языков и латинская письменность в КНР не разрабатывалась.

Реформированное письмо и

Сычуань 
В 1964 году по поручению властей Ляншань-Ийского автономного округа была проведена предварительная работа по упорядочению традиционного письма и (для носу), с целью выработать на основе множества существующих знаков некий стандарт. Однако начавшаяся вскоре «культурная революция» прервала эту работу. Вновь к этому вопросу удалось вернуться в 1970-е годы. В 1974—1975 годам была выработана стандартная письменность и (ꆈꌠꁱꂷ), применимая для языка/диалекта носу в Сычуани. Опорным диалектом стал говор шэнчжа в Ляньшане. В 1980 году эта письменность была официально утверждена Госсоветом КНР. Стандартизированная письменность носу является слоговым письмом и содержит 819 знаков.

Внедрение стандартизированного письма носу в сферу образования сразу же дало положительные результаты в области ликвидации неграмотности. Популярная в народе, она пользовалась также поддержкой властей. В настоящее время эта письменность имеет широкое распространение у носу Сычуани и является единственным действующим письмом языка носу. Вместе с тем ряд проблем оставался нерешённым. Так, в 1985 году на совещании в Чэнду рассматривался вопрос о введении в письменность носу новых знаков и упрощении некоторых существующих. Куда более серьёзной проблемой было то, что письменность носу, выработанная в Сычуани, была неприменима к другим иским языкам. В связи с этим звучали предложения перейти от слоговой письменности к идеографической, но эти идеи не нашли широкой поддержки. Поэтому в 1980-е годы в районах расселения насу, нису и сани начались работы по созданию стандартизированных национальных письменностей для этих языков/диалектов.

Гуйчжоу и Юньнань 

Успех стандартизированной письменности у носу Сычуани дал толчок к реформированию письменностей и в других провинциях КНР, где проживали представители народа и. Так, в начале 1980-х годов в Гуйчжоу была проведена работа по стандартизации письменности насу. В 1982—1984 годах на ней вышли первые учебники и постепенно она была внедрена в сферу образования и книгоиздания. В отличие от письменности носу, являющейся слоговой, с точным фонетическим значением у каждого знака, стандартизированная письменность насу в Гуйчжоу стала логографической. С одной стороны это делало её более понятной для носителей различных говоров, но с другой — более сложной для изучения из-за большого количества знаков. В отличие от носу, письменность насу не получила широкого распространения, что связано с постепенным переходом насу Гуйчжоу на китайский язык.

С серьёзными трудностями столкнулись разработчики стандартизированной иской письменности в Юньнани. На территории этой провинции проживают носители сразу 6 иских языков/диалектов, в том числе всех четырёх основных (носу, насу, нису и сани), которые исторически пользовались четырьмя вариантами традиционного письма и. Впервые вопрос об общей для них письменности был поднят в 1982 году. Единственным возможно вариантом стандартизации было признано создание логографической (а не слоговой как в Сычуани) письменности. В 1983 году был утверждён базовый набор стандартизированных знаков (1675 графем), а в 1985 на них напечатан первый учебник. В стандартизированной письменности были использованы знаки всех четырёх традиционных вариаций письма, бытовавших в Юньнани. Первые результаты использования этой письменности в сфере образования были признаны успешными. Позднее, в конце 1980-х, письменность юньнаньских и были дополнена рядом новых знаков и в итоговом варианте их стало 2605. Стандартизированная письменность в Юньнани не получила широкого распространения, с ней по прежнему конкурируют локальные варианты традиционного письма, а юньнаньские носу предпочитают пользоваться сычуаньским вариантом письма. Однако на официальном уровне стандартизированное письмо продолжает активно внедряться.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Письменности лоло-бирманских языков